Крейнин — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 Крейнин, Абрам Владимирович (1918—2017) — российский экономист, специалист по железнодорожным тарифам.
 Крейнин, Григорий Савельевич (1900—1956) — экономист.
 Крейнин, Ефим Вульфович (1931) — доктор технических наук, профессор.
 Крейнин, Мирон Наумович (1866—1939) — российский общественный деятель.